Lauhare oder Lau Hare bezeichnet:

 zwei osttimoresische Orte und eine Aldeia im Suco Larisula, siehe Larisula
 ein osttimoresischer Ort und Aldeia im Suco Saelari, siehe Saelari